Алекса́ндр Анато́льевич Ивано́в:
 Иванов, Александр Анатольевич (род. 1940) — российский министр связи.
 Иванов, Александр Анатольевич (род. 1952) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Иванов, Александр Анатольевич (известен как: Глебов; род. 1970) — российский актёр и театральный педагог.
 Иванов, Александр Анатольевич (род. 1974) — российский футболист.